Feiersinger ist der Familienname folgender Personen:

 Denise Feiersinger (* 1990), österreichische Biathletin
 Laura Feiersinger (* 1993), österreichische Fußballspielerin
 Kevin Feiersinger (* 1992), deutsch-österreichischer Fußballspieler
 Werner Feiersinger (* 1966), österreichischer Künstler
 Wolfgang Feiersinger (* 1965), österreichischer Fußballspieler und -trainer